Dans la mythologie grecque, Podarge peut désigner :
Podarge : une des harpies (confondue avec Céléno) ;
Podarge : un des quatre coursiers d'Hector (avec Xanthe, Ethon, Lampos) (Homère : Iliade, VIII, 185) ;
Podarge : le cheval de Ménélas lors de la course des jeux funéraires de Patrocle (Homère : Iliade, XXIII, 293-300).
En zoologie, les podarges sont des oiseaux.